«Божия коровка» — студийный электрический альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег».

Список композиций 
Все песни написаны Ольгой Арефьевой.

Участники записи 
 Ольга Арефьева — вокал
 Михаил Трофименко — гитара, мандолина, флейта (3,14), вокал, слайд-бас (3,5,9), клавишные (2,7,9), сведение, мастеринг
 Всеволод Королюк — бас-гитара, вокал, клавишные (12,13), флейта (1)
 Борис Марков — барабаны, перкуссия, вокал
 Александр Соков — соло-гитара (3)

 Оформление альбома
 Сергей Сольми — обложка
 Алексей Барский — дизайн, вёрстка, фото

Ссылки 
 «Божия коровка» на официальном сайте

Альбомы Ольги Арефьевой и группы «Ковчег»